Прва лига Црне Горе у сезони 2013/14. је било осмо такмичење организовано од стране фудбалског савеза Црне Горе од оснивања 2006. и то је први степен такмичења у Црној Гори.

У сезони 2012/13. из лиге је испало Јединство из Бијелог Поља, умјесто њега, у Прву лигу пласирао се Дечић из Туза као побједик Друге лиге.

Формат такмичења био је исти као и претходних сезона, учествује 12 клубова, игра се трокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном, док се распоред за трећи круг одређује на основу позиција на табели након прва два круга. На крају сезоне, побједник Прве лиге учесвује у квалификацијама за Лигу шампиона за сезону 2014/15, док ће другопласирана и трећепласирана екипа, као и побједник Купа играти у квалификацијама за Уефа лигу Европе. Десетопласирана и једанаестопласирана екипа на крају сезоне играју у плеј офу са другопласираном и трећепласираном екипом из Друге лиге на крају сезоне 2013/14.

Клубови у сезони 2013/14.

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони. Резултати трећег круга уписани су посебно.

Први и други круг

Трећи круг 
Домаћини су наведени у лијевој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 Бокељ је нови прволигаш.
 Дечић испада у Другу лигу.
 Могрен -3 
 Грбаљ -3 

За опстанак у првој лиги, односно улазак у Прву лигу разигравају:
 Могрен - 10 мјесто у првој лиги,
 Морнар - 11. мјесто у првој лиги,
 Беране - 2 мјесто у другој лиги,
 Језеро - 3 мјесто у другој лиги.

Позиције на табели по колима

Домаћин - гост табела

Листа стријелаца 

Листа стријелаца:

Идеални тим сезоне 

Избор за идеални тим Телеком прве лиге Црне Горе, за сезоне 2013/14, био је први избор, организован од стране синдиката професионалних фудбалера. Идеални тим бирају фудбалери који су наступали у прволигашким клубовима, с тим да не могу гласати за играче свог клуба. Претходно је комисија, коју су чинили селектори националних фудбалских селекција, спортски новинари и представници синдиката, направила ужи избор од 33 играча, по три за сваку позицију у тиму. Тим је изабран у формацији 4 - 3 - 3, а избору је учествовало 250 фудбалера.

Идеални тим:

Доигравање за пласман у Прву лигу 

Након завршетка првенства другопласирана екипа из Друге лиге играла је са једанаестопласираном екипе из Прве лиге за мјесто у Првој лиги у сезони 2014/15. Исто тако су играли и трећепласирани из Друге лиге против десетопласираног из Прве лиге. Побједници ових сусрета изборили су пласман у Прву лигу за сезону 2014/15, а поражени ће играти у Другој лиги Црне Горе.

Први мечеви

Други мечеви 

У Прву лигу Црне Горе 2014/15. пласирали су се Беране из Берана и Могрен из Будве. ФК Морнар из Бара је накнадно враћен у Прву лигу, након одустајања Челика из Никшића због финансијских разлога. Челик ће такмичење наставити у Трећој лиги.

Резултати црногорских клубова у европским такмичењима 2014/15.

Квалификације за Лигу Шампиона

2 коло:

Први меч

Други меч

Квалификације за Лигу Европе

1 коло:

Први мечеви

Други мечеви

2 коло:

Први меч

Други меч

Види још 
 Прва лига Црне Горе у фудбалу
 Друга лига Црне Горе у фудбалу
 Куп Црне Горе у фудбалу
 Прва лига Србије и Црне Горе у фудбалу
 Фудбалски савез Црне Горе

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт ФСЦГ

Прва лига Црне Горе у фудбалу
Црногорске фудбалске лиге у сезони 2013/14.